El término publicista puede referirse:

 Al jurista especializado en derecho público.
 Al publicista, un tipo de escritor o periodista escribe para el público sobre varios temas, en especial de índole política, con el objetivo de difundir unas determinadas ideas.
 Al publicista, una profesión relacionada con la publicidad y el marketing.